Willem Witteveen ist der Name folgender Personen:

* Willem Witteveen (Politiker) (1952–2014), niederländischer Jurist und Politiker
 Willem Gerrit Witteveen (1891–1979), niederländischer Ingenieur